Várdai István, 15. századi kalocsai érsek (1457–1471)
Várdai István (1985–), csellóművész